Alessandro Gamberini (né en 1981), footballeur italien ;
 Antonio Domenico Gamberini (1760-1841), cardinal italien ;
 Giordano Gamberini (1915-2003), écrivain italien ;
 Giovacchino Gamberini (1859-après 1904), peintre italien.